Rhein-Haardtbahn bezeichnet:
die Bahngesellschaft Rhein-Haardtbahn GmbH
die von dieser betriebene Bahnstrecke Bad Dürkheim–Ludwigshafen-Oggersheim

Siehe auch:
 Rhein-Haard-Express für die Regionalverkehrslinie in Nordrhein-Westfalen